Никола́й Ива́нович Фини́сов (24 апреля 1830 — 10 марта 1893, Москва) — русский  и преподаватель, автор гражданских и церковных зданий в Москве и Подмосковье.

Биография 
Учился в Московском дворцовом архитектурном училище, выбыл. Работал у архитектора Ф. Ф. Рихтера. В 1852 году получил от Главного управления путей сообщения и публичных зданий свидетельство вольнопрактикующего архитектора. С 1856 году служил сверхштатным архитектором, помощником начальника 2-го стола искусственного отделения; с 1860 года — помощник архитектора Чертёжной IV Округа путей сообщения и публичных зданий. В 1858 году получил от Императорской Академии художеств звание неклассного художника архитектуры. В 1863 году был назначен чиновником по технической части в канцелярию московского генерал-губернатора. В 1871—1874 годах состоял под судом в связи с обвалом в строящемся доме Алексеева. В 1874 году открыл собственную школу для обучения детей рисованию, черчению и ваянию. Похоронен в .

Постройки 

 Здание богадельни кн. Н. А. Черкасовой с Храмом в честь Троицы Живоначальной (1858, Москва, Ленинградский проспект, 16, стр. 1), перестроено; выявленный объект культурного наследия;
 Церковь Троицы Живоначальной (1863—1873, Москва, с. Ознобишино);
 Церковь Георгия Победоносца (1863—1873, с. Игнатьево Раменского района Московской области);
 Колокольня (предположительно) церкви Преображения Господня (1866, Шуя, Мельничная улица, 4);
 Перестройка церкви Николая Чудотворца, что на Ямах (1867—1878, Москва, Николоямская улица — угол с Николоямским переулком), не сохранилась;
 Перестройка главного дома городской усадьбы М. Ф. Федорова — А. М. Эрлангера и возведение хозяйственного корпуса (1868, Москва, Малый Кисельный переулок, 4, стр. 1, 2), ценный градоформирующий объект;
 Расширение приделов церкви Преображения Господня, что в Спасской (1872, Москва, Большая Спасская улица, на месте д. 15), не сохранилась;
 Шевалдышевское подворье в Москве (1873, Москва, Никольская улица, 4/5), перестроено; ценный градоформирующий объект;
 Приют цесаревны Марии на Пресне у Горбатого моста с церковью Троицы Живоначальной, при участии В. В. Шимановского (1880—1883, Москва, Новый Арбат, на месте стилобата д. 36), не сохранились;
 Северный придел церкви Николая Чудотворца на Щепах (1882, Москва, Первый Смоленский переулок, 20);
 Перестройка паперти церкви Девяти мучеников Кизических (1889, Москва, Большой Девятинский переулок, 15);
 Производственный корпус (1880-е, Москва, Садовническая улица, 57, стр. 6);
 Перестройка жилого дома Е. П. Соколовой — Н. М. Кандырина (1892, Москва, Первый Коптельский переулок, 18, стр. 1), выявленный объект культурного наследия;
 Часовня у платочно-набивочной фабрики Лабзиных (1892, Павловский Посад), не сохранилась;
 Участие в сооружении отдельных корпусов ткацкой фабрики «Трёхгорная мануфактура» (кон. XIX в., Москва, Рочдельская улица, 15), выявленный объект культурного наследия.

Примечания

Литература

Ссылки